Rastall ist der Nachname folgender Personen:
 Elizabeth Rastall, US-amerikanische Tennisspielerin
 Peter Rastall (1931–2015), britisch-kanadischer Physiker